Noodweer (juridisch)
 Noodweer (Nederlands strafrecht)
 Noodweerexces, eveneens een juridisch begrip
 Noodweer (meteorologie), zeer slecht weer
 Noodweer (popgroep)
 Noodweer (programma), een televisieprogramma over het weer
 Noodweer (galerie), expositieruimte voor jonge kunstenaars in Leiden